Este término Sheij puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Personas 
 Jálid Sheij Mohámed (1964 o 1965 -), prisionero en custodia de Estados Unidos por actos de terrorismo, incluyendo el asesinato masivo de civiles.
 Sheij Fazlollah Nurí (1843-1909), mochtahed duodecimano iraní, uno de los dirigentes del boicot del tabaco en Irán en 1891, y pionero del islamismo moderno iraní.
 Sheij Safi-ur-Rahmân Al-Mubarakfuri (1942-), religioso musulmán indio.
 Sheij Tabarsí, académico chií persa del siglo XII que murió en el año 1153 d. C.

Toponimia 
 Kafr el Sheij, pequeña ciudad del Bajo Egipto, capital de la gobernación del mismo nombre.
 Kafr el Sheij, una de las 29 gobernaciones de la República Árabe de Egipto.
 Sharm el-Sheij, ciudad de Egipto situada en el extremo meridional de la península del Sinaí, y específicamente entre la franja costera del mar Rojo y el monte Sinaí.

Miscelánea 
 Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij, aeropuerto ubicado en Sharm el-Sheij, Egipto.
 Sheij-mojamadis, grupo étnico que vive en la parte centro-este de Afganistán.